Hwangsan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hwangsan-myeon, Haenam-gun, socken i Haenam-gun, Södra Jeolla, 
 Hwangsan-myeon, Gimje, socken i Gimje, Norra Jeolla,